

Localidades

Saint-Cirgues (Haute-Loire)
Saint-Cirgues (Lot)

Desambiguações de topônimos